Чемпионат мира по автогонкам на выносливость 2023 года станет одиннадцатым сезоном чемпионата мира по автогонкам на выносливость ФИА, автогоночной серии, организованной Международной автомобильной федерацией (FIA) и Западным автомобильным клубом (ACO). В серии примут участие прототипы и гоночные автомобили класса Gran Turismo (GT), разделенные на три категории: Hypercar, LMP2, LMGTE Am.

Изменения правил 
С сезона 2023 года в чемпионат в классе гиперкаров допущены машины, подготовленные по техническим требованиям . Они выступают наряду с гиперкарами Ле-Мана (LMH), участвующими в чемпионате с 2021 года. Возможности машин сделаны приблизительно равными благодаря балансу производительности. При этом, начиная с сезона 2023 года, в чемпионате запрещено участие старых машин класса LMP1.

В классе LMP2, в отличие от сезона 2022, отсутствует зачёт Pro-Am для экипажей с гонщиком-любителем.

Начиная с сезона 2023 года, не разыгрывается чемпионат в классе LMGTE Pro. Автомобили Gran Turismo допускаются только в класс LMGTE Am, где обязательно наличие в экипаже гонщика-любителя. При этом сезон 2023 года станет последним и для этого класса, на смену которому с 2024 года должен прийти класс GT3.

Расписание 
29 сентября 2022 года на официальном сайте чемпионата был опубликован календарь на 2023 год. В предстоящем сезоне к существующим этапам, после отсутствия в 2022 году, вернётся этап в Портимане, на этот раз в 6-часовом формате. Сезон начался с пролога 11-12 марта в Себринге, вслед за которым 17 марта на этом же автодроме состоится первая гонка — «1000 миль Себринга». Завершится чемпионат 4 ноября 8 часовой гонкой в Бахрейне.

Участники

Гиперкары

LMP2 
В соответствии с регламентом 2017 года, все автомобили в классе LMP2 будут использовать двигатель  GK428 V8.

LMGTE Am

Изменения в составе участников

Производители 
В класс гиперкаров пришли 4 новых производителя: подготовившие машины по требованиям класса LMH Ferrari и Vanwall, а также выступающие на платформе LMDh Porsche и Cadillac. Не был допущен к участию в чемпионате на постоянной основе гиперкар Isotta Fraschini.

Впервые в классе LMP2 используются автомобили только одного производителя — Oreca.

После упразднения класса LMGTE Pro марка Corvette присоединилась к классу LMGTE Am, став четвёртым производителем.

Команды и пилоты 
Дебютирующая в классе гиперкаров Ferrari представлена командой AF Corse, выставляющей два экипажа. В основном они состоят из заводских пилотов, годом ранее выступавших в классе GT Pro: Алессандро Пьер Гуиди, Джеймс Каладо, Мигеле Молина, Антонио Фуоко. Их дополняют экс-пилот «Формулы-1» и «Формулы Е» Антонио Джовинацци, а также перешедший из экипажа той же команды в LMP2 Никлас Нильсен. AF Corse покинула чемпионат в классе LMP2, но сохранила представительство тремя экипажами в GT Am.

Марку Vanwall, выигравшую первый в истории Кубок конструкторов Формулы-1 в 1958 году, но давно прекратившую существование, использует вернувшаяся в чемпионат частная команда ByKolles, выступающая под названием Floyd Vanwall Racing Team. К основным пилотам команды Тому Дильманну и Эстебану Герьери добавился чемпион мира «Формулы-1» Жак Вильнёв.

Два заводских автомобиля Porsche в классе гиперкаров выставляет команда Penske, годом ранее выступавшая часть сезона в LMP2. За них выступают заводские пилоты Porsche Микаэль Кристенсен, Кевин Эстре, Фредерик Маковеки и Лауренс Вантор, выступавшие ранее в GT Pro и других гоночных сериях, а также представлявший Penske Дейн Кэмерон и выступавший за Porsche в «Формуле Е» Андре Лоттерер. Ещё по одной клиентской машине Porsche выставили команды Jota и Proton, но они не были подготовлены производителем к началу сезона.

Cadillac дебютирует в чемпионате в техническом партнёрстве с командой Chip Ganassi Racing. Единственный экипаж составляют Эрл Бамбер и Алекс Линн, выступавшие за Ganassi в чемпионате спорткаров IMSA, а также Ричард Уэстбрук, выступавший сезоном ранее там же за JDC и одновременно в чемпионате мира — за Glickenhaus.

Результаты

Индивидуальный зачёт

Чемпионат мира

Трофей для гонщиков в классе LMP2

Трофей для гонщиков в классе LMGTE Am

Зачёт производителей

Командный зачёт

Трофей для команд в классе LMP2

Трофей для команд в классе LMGTE Am

Примечания 

Сноски

Ссылки 
 

Сезоны FIA WEC
2023 год в автоспорте
автогонки